Boves steht für:

 Boves, eine Stadt in Italien
 Boves (Somme), eine französische Gemeinde im Département Somme in der Region Hauts-de-France
 Boves (Adelsgeschlecht), ein französisches Adelsgeschlecht

Boves ist der Familienname folgender Personen:
 Enguerrand II. de Boves († vor 1224), französischer Adliger und Kreuzritter
 Hugo von Boves († 1215), französischer Ritter
 José Tomás Boves (1782–1814), venezolanischer Caudillo
 Robert I. de Boves († 1191), französischer Adliger und Kreuzritter